Babica je lahko:

 babica - mati očeta ali matere
 babica (medicina) - zdravstveni poklic, porodničarka
 babica (riba) - vrsta ribe iz rodu Barbatulus, družina Cobitidae
 Babica, Srbija - naselje
 Babica (roman), češki roman
 Babica (film, 1940), češki film